Born Centre Cultural, equipament cultural a la ciutat de Barcelona
 Sistema cristal·lí cúbic centrat (de les sigles en anglès Body-Centered Cubic), una de les varietats del sistema cristal·lí cúbic
 Còpia en carbó oculta (en anglès Blind Carbon Copy), una pràctica del correu electrònic
 BCC Lions, club de futbol de Nigèria